Marcenat kan syfta på:
 Marcenat, Allier
 Marcenat, Cantal